Die Aradschin chumb 2018/19 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. August 2018 und endete am 13. Juni 2019.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 33 Spiele. Statt des Tabellenersten und Meisters stieg der Zweitplatzierte FC Jerewan in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Spiele und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19